La Route nationale 37 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 37 en Belgique ;
 Route nationale 37 en Estonie ;
 Route nationale 37 en France métropolitaine ;
 Route nationale 37 au Luxembourg ;
 Route nationale 37 au Viêt Nam.

Voir aussi